Hacienda del Carmen kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Hacienda del Carmen, Oaxaca, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 
 Hacienda del Carmen, Guanajuato, Pénjamo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar